Дарреше́хр () — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Илам. Административный центр — город Даррешехр.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Бедре (بخش بدره)
 Меджин (بخش ماژین)
Население области на 2006 год составляло 56 346 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Илама